Das Herreneinzel der French Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Das Finale bestritten Roger Federer und Rafael Nadal. Nadal siegte in vier Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war sein zweiter Triumph bei den French Open (nach 2005) und auch sein zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2006